Липно — топоним:

Белоруссия 
 Липно — деревня, Войский сельсовет Каменецкий район Брестской области
 Липно — деревня, Николаевский сельсовет Миорского района Витебской области
 Липно — деревня, Ходцевский сельсовет Сенненского района Витебской области
 Липно — озеро, Сенненский район Витебской области.
 Липно — озеро, Ушачский район Витебской области.

Польша 
 Липно — город, Куявско-Поморское воеводство, Липновский повят
 Липно — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Лешненский повят, Великопольское воеводство
 Липно — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Липновский повят, Куявско-Поморское воеводство

Россия 
 Липно — небольшой остров в дельте реки Мсты, на котором расположена церковь Николы на Липне
 Липно — деревня в Псковской области, Серёдкинская волость Псковского района
 Липно — деревня в Псковской области, Новосельская волость Стругокрасненского района

Украина 
 Липно — село, находится в Киверцовском районе Волынской области
 Липно — село, находится в Любарском районе Житомирской области
 Липно — село, входит в Красносельский сельский совет Владимирецкого района Ровненской области

Чехия 
 Липно — самое большое в Чехии водохранилище, расположено на реке Влтава в Шумаве, Южно-Чешский край, Чески Крумлов